El término diferencial puede aludir, en esta enciclopedia:

En mecánica
 a un mecanismo diferencial, aquel que permite que las ruedas de un vehículo giren a diferentes revoluciones;

En matemáticas
 al cálculo diferencial;
 a una ecuación diferencial;
 al diferencial de una función;
 a la geometría diferencial;
 a un operador diferencial;
 al cálculo diferencial;

En banca y finanzas
 Al diferencial bancario,

En las ciencias de la salud
 a la psicología diferencial, disciplina que se ocupa del estudio de las diferencias individuales;

En electrónica y telecomunicaciones
 a un amplificador diferencial, aquel cuya salida es proporcional a la diferencia entre dos entradas;
 a un interruptor diferencial, dispositivo electromecánico usado en instalaciones eléctricas;
 a una señal diferencial, aquella que viaja por un "par" constituido por dos conductores.